Nossenko ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Issidorowitsch Nossenko (1902–1956), sowjetischer Politiker und Konteradmiral
 Juri Iwanowitsch Nossenko (1927–2008), sowjetischer Agent
 Oleksandr Nossenko (1968–2017), ukrainischer Schachspieler
 Pawlo Bilezkyj-Nossenko (1774–1856), ukrainischer Dichter, Lexikograf, Ethnograph und Pädagoge